

События 

 Консулы Имп. Тит Ц.Веспасиан А. и Ц.Домициан.
 Разрушительный пожар в Риме. Моровое поветрие.
 Завершено строительство и открыт Колизей.
 За власть в Парфии борются Артабан IV и Пакор II.

Скончались 

 Вологез II — самопровозглашённый Аршакиды (цари Парфии) (77—80)
 Куджула Кадфиз — первый царь Кушанского царства (20—80)
 Синот — епископ Капуи (66—80), святой христианской церкви.
 Тимофей Эфесский — апостол от семидесяти, ученик апостола Павла, первый епископ Эфесский (дата смерти примерная)
 Талах — король Силлы (57—80)
 Апостол Филипп — один из двенадцати апостолов (учеников) Иисуса Христа, казнён

См. также